Hayrettin ist ein türkischer männlicher Vorname arabischer Herkunft mit der Bedeutung „Gesegneter des Glaubens“.

Namensträger 

 Hayrettin Aydın (* 1961), deutscher Historiker, Turkologe und Autor
 Yaşar Hayrettin Dahik (1920–2005), Istanbuler Stadtoriginal
 Hayrettin Demirbaş (* 1963), türkischer Fußballspieler und -trainer
 Hayrettin Erkmen (1915–1999), türkischer Politiker
 Hayrettin Silva Gonzalez (* 1979), deutscher Sänger, Schauspieler und Entertainer chilenisch-türkischer Herkunft
 Hayrettin Karaca (1922–2020), türkischer Unternehmer und Naturschützer
 Hayrettin Karaman (* 1934), türkischer islamischer Theologe, Journalist und Schriftsteller
 Hayrettin Yerlikaya (* 1981), türkischer Fußballspieler

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Türkischer Personenname